Ивановка — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области. Входит в состав Пикшенского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 210 км, до районного центра села Большого Болдино — 12 км. Абсолютная высота 165 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население 
По итогам Всероссийской переписи как 2002, так и 2010 года в посёлке отсутствует постоянное население.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района